Con la voz Calarcá se puede evocar:
 Calarcá, una ciudad, segundo municipio del departamento colombiano del Quindío.
 Cacique Calarcá, líder indígena colombiano, de la época de la conquista española.